Amerikai Egyesült Államok
 Dundee (Alabama)
 Dundee (Florida)
 Dundee (Indiana)
 Dundee (Iowa)
 Dundee (Kansas)
 Dundee (Kentucky)
 Dundee (Michigan)
 Dundee (Mississippi)
 Dundee (Missouri)
 Dundee (New York)
 Dundee (Ohio)
 Dundee (Oklahoma)
 Dundee (Oregon)
 Dundee (Texas)
 Dundee (Virginia)
 Dundee (Wisconsin)
 Ausztrália
 Dundee (Új-Dél-Wales)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Dundee (KwaZulu-Natal)
 Egyesült Királyság
 Dundee (Skócia)
 Kanada
 Dundee (Québec)
 Dundee (Új-Brunswick)
 Dundee (Új-Skócia)